La palabra Vathi se puede referir a:
 la localidad de Vathí, capital del municipio de la isla de Ítaca, en la prefectura de Cefalonia en Grecia; o
 la localidad y municipio de Vathí, en la prefectura de la isla de Samos en Grecia.